Na psicologia, psiquismo é o conjunto de características psicológicas de um indivíduo. O termo também é usado para descrever a hipótese de que a atividade psíquica de um indivíduo adviria de sua alma, sendo formada por um fluido especial separado da parte orgânica.

Parapsicologia